Příjmení Stachura nosí více významných osobností:

 Cyril Stachura (* 1965) – slovenský fotbalista, záložník
 Danylo Stachura (1860–1938) – rakouský právník a politik ukrajinské (rusínské) národnosti z Haliče
 Edward Stachura (1937–1979) – polský spisovatel, překladatel a písničkář